Телемаку-Борба:

 Телемаку-Борба — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Телемаку-Борба — микрорегион в Бразилии, входит в штат Парана.